Colégio Tiradentes da Polícia Militar - CTPM - é um colégio público brasileiro de ensino fundamental e ensino médio, com quase 50 anos de fundação, situado no município mineiro de Lavras. Com o lema "educar é uma arte", foi criado pela necessidade de oferecer educação básica a militares e seus dependentes naquela região.

História 
No ano de 1949 foi criado o Ginásio Tiradentes da Polícia Militar - PMMG, com o objetivo de oferecer educação aos militares e seus dependentes. O colégio de Lavras, foi idealizado em agosto de 1963, durante uma instrução a um grupo de sargentos, ocasião em que se discutiu algumas dificuldades dos militares em obter educação, bem como a necessidade de instrução para seus dependentes.

Como nos colégios militares o comandante é o responsável pela organização administrativa dos colégios e os demais segmentos se subordinam hierarquicamente ao seu comando, a proposta foi levada ao Tenente Coronel Antônio Norberto dos Santos, então Comandante do 8º Batalhão de Infantaria, o qual designou uma comissão para implementação dos trabalhos, que se encerrou com a inspeção de Hélio de Andrade, Inspetor Federal.

A Instituição Colégio Tiradentes, foi registrado em Ata em 13 de fevereiro de 1964, empossada a primeira Diretoria:
 Diretor: Capelão Pe. Carlos Zirke;
 Secretário: Prof. Roussaulière Mattos;
 Tesoureiro: Aspirante Galiano de Lima;
 Funcionários: Sgt. Moacir de Souza, Sgt. José Hilário da Silva e Sd. Valder Linhares.

As atividades estudantis tiveram início em primeiro de março de 1964 com apenas três turmas da 1ª Série, sendo uma composta somente de militares, outra só de meninos e a terceira só de meninas.

Hoje a infra-estrutura é constituída em um área de aproximadamente dez mil metros quadrados, com vinte salas de aula, duas salas de vídeo, um anfiteatro, dois laboratórios sendo um de Biologia, Ciências, Química, Física e de Informática, uma Biblioteca, uma sala para Fanfarra, Almoxarifado, Secretaria, Sala dos Professores e sala de meios.

Qualificação de Ensino 
Alunos do Colégio Tiradentes da PM em Lavras são destaques na cidade e entre os colégios da PM em Minas Gerais.

 Na cidade: 1º Lugar entre as escolas públicas, provando a qualidade de ensino e sucessivos resultados nos vestibulares.
 Entre os Colégios Tiradentes da PM: 2º Lugar, deixando o 1º Lugar para a Sede CTPM-Passos, em 2012.
 Minas Gerais: 9ª melhor escola pública do Estado de Minas Gerais, dados qualitativos e fiscalizados em Ata pelo Comando Regional e Secretaria de Educação do Estado, em 2007.
 Na avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2009 o Colégio Tiradentes, ficou em 1° lugar entre as escolas estaduais e municipais de Lavras.
A melhor nota do ENEM, das Escolas Estaduais da cidade de Lavras em 2009, com média 613,13
 IDEB 2009 obteve nota de 7,1 e IDEB de 2011 obteve nota de 7,5 - que é a mesma estimada nota média da Finlândia
 No ENEM de 2010 se destaca como acima da média (554,06 pontos), alcançando 627,34 pontos.
 Segundo dados do ENEM, ficou como melhor escola pública estadual, ficando também entre as melhores no cenário nacional em 2011 ''acima da média nacional, com média 573,07 (2016º) em 2011
 Destaque em olimpíadas de matemática entre 12 municípios participantes.
 Certificado de Destaque da Educação Mineira, em 2012.
 Destaque na Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas, em 2013.

Educação em Lavras
Instituições de ensino fundamental de Minas Gerais
Instituições de ensino médio de Minas Gerais